

Тейлорсвілл — місто, штат Джорджія
 Тейлорсвілл — місто, штат Кентуккі
 Тейлорсвілл — місто, штат Міссісіпі
 Тейлорсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Тейлорсвілл — місто, штат Юта
 Тейлорсвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Тейлорсвілл — переписна місцевість, штат Індіана